Nowosilka (ukrainisch ; russische Entsprechung Nowosjolka/Новосёлка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Nowosilka (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Nowosilka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Nowosilka (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Nowosilka (Horodok)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Nowosilka (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Nowosilka (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Nowosilka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Nowosilka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Nowosilka (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Nowosilka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Nowosilka (Wesselynowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Nowosilka (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Nowosilka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Luhyny, siehe Nowosilka (Luhyny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Potijiwka, siehe Nowosilka (Schytomyr, Potijiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Tschernjachiw, siehe Nowosilka (Schytomyr, Tschernjachiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, Stadtgemeinde Butschatsch, siehe Nowosilka (Tschortkiw, Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, Siedlungsgemeinde Hrymajliw, siehe Nowosilka (Tschortkiw, Hrymajliw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, Stadtgemeinde Skalat, siehe Nowosilka (Ternopil, Skalat)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, Stadtgemeinde Pidhajzi, siehe Nowosilka (Ternopil, Pidhajzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, Stadtgemeinde Salischtschyky, siehe Nowosilka (Tschortkiw, Salischtschyky)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Nowosilka (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche, siehe Nowosilka (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi, siehe Nowosilka (Murowani Kuryliwzi)

 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Nowosilka (Wosnessensk)